Die Saison 1981/82 der 2. Eishockey-Bundesliga war die neunte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Der Meister EHC Essen konnte sich in der Relegationsrunde zur Bundesliga nicht für die höchste Spielklasse qualifizieren, nachdem der zweitplatzierte Duisburger SC, der in der Relegationsrunde als Aufsteiger ermittelt worden war, auf seinen Startplatz verzichtete, rückte der Vierte ECD Iserlohn nach.

Neben dem EC Hannover und dem EHC 70 München, die beide ihre Mannschaften während der laufenden Saison vom Spielbetrieb zurückzogen, zogen sich zudem die EA Kempten/Kottern, der EV Landsberg und der Augsburger EV in die Oberliga Süd sowie der Deggendorfer SC in die fünftklassige Landesliga Bayern zurück.

Die Mannschaft des TSV Straubing nahm diese Saison unter dem Namen EHC Straubing am Spielbetrieb teil, während der EHC Krefeld 78 nun als Krefelder EV startete.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Liga zweigleisig, in Form einer Nord- und einer Südgruppe ausgespielt. Die Gruppe Nord startete mit sieben, während in der Gruppe Süd acht Mannschaften am Spielbetrieb teilnahmen. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Anschließend nahmen die besten fünf Teams beider Gruppen an der Endrunde teil, während die restlichen Mannschaften an der jeweiligen Relegationsrunde im Norden beziehungsweise im Süden um den Klassenerhalt spielen mussten.

Die Endrunde wurde als Einfachrunde ausgespielt, anschließend nahmen die vier bestplatzierten Mannschaften an der Relegationsrunde zur Bundesliga teil. Durch die Einstellung des Spielbetriebs beim EHC 70 München nach Beendigung der Endrunde nahm ersatzweise der Fünfte, der Deggendorfer SC, an dieser Runde teil. Der Sieger der Relegationsrunde im Norden sowie die ersten drei Mannschaften aus dem Süden spielten den Gewinner des Asmussen-Pokal aus.

Vorrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Endrunde,       = Relegation,       = Spielbetrieb eingestellt.

Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Endrunde,       = Relegation.

Endrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Saison beendet,       = Spielbetrieb eingestellt.

Relegation 
→ Für die Relegation zur Eishockey-Bundesliga siehe Eishockey-Bundesliga 1981/82#Relegationsrunde

Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga und Qualifikation für den Asmussen-Pokal,       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.Der ESG Kassel verzichtete ebenso wie der Nachrücker Herner EV auf die Teilnahme an der 2. Bundesliga, woraufhin Eintracht Frankfurt aufstieg.

Süd 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga und Qualifikation für den Asmussen-Pokal,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Asmussen-Pokal

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1981/82